Успінська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX— першій чверті XX століття:
 Успінська волость — Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії;
 Успінська волость — Слов'яносербського повіту Катеринославської губернії.